Lötschberg (berg) - berg in Zwitserland
 Spoorlijn Spiez - Brig (ook wel "Lötschberglinie") - spoorlijn in Zwitserland
 Lötschberg (trein) - internationale trein vernoemd naar "Lötschberglinie"
 Lötschbergtunnel - "oude" tunnel door het Lötschberg massief
 Lötschberg-basistunnel - "nieuwe"  tunnel door het Lötschberg massief